Уаре (Uare, также квале) — язык, на котором говорит в Риго, Центральная провинция, Папуа — Новая Гвинея. Имеет два диалекта — гарихе (гариа) и собственно уаре (квале, кваре).

Фонология

Согласные 

Все звонкие взрывные согласные — преглоттализованные. Альвеолярные фрикативы — на самом деле альвеоло-палатальные.

Гласные 

У гласных верхнего ряда /i/ и /u/ имеются носовые аллофоны, появляющиеся после /h/ и перед носовыми согласными, а также велярными и гортанными взрывными. Ударение — фиксированное.

Дифтонги

Письменность 
Для языка существует орфография на основе латиницы.

В заимствованиях из моту и английского могут также использоваться буквы P p и L l.

Примечания

Ссылки 
 OLAC resources in and about the Uare language
 Paradisec has two collections that include Kwale language materials including Arthur Cappell's (AC1) and Tom Dutton's (TD1).
 Rosetta Project: Uare Swadesh List

Языки Папуа — Новой Гвинеи
Папуасские языки